

Persone
 Alfonso Traina – filologo classico e latinista italiano
 Brad Traina – ex cestista statunitense
 Calogero Traina – politico italiano
 Claudio Traina – poliziotto italiano
 Filippo Traina – politico e avvocato italiano
 Francesco Maria Traina – vescovo cattolico italiano
 Francesco Traina Gucciardi – magistrato italiano
 Giusto Traina – storico italiano
 Giuseppe Traina – politico italiano
 Mario Traina – numismatico italiano

Altro
 Traina – tecnica di pesca sportiva